Флаг муниципального образования село Газ-Сале Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 5 марта 2009 года решением Собрания депутатов муниципального образования село Газ-Сале № 2-1-2 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4760.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба села Газ-Сале в голубом, красном и белом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом (синем, голубом) поле червлёный (красный) шар, окаймлённый серебряным орнаментом „Оленьи рога“ и обременённый лазоревым пламенем, широко окаймлённым серебром».

Обоснование символики 
Флаг, разработанный на основе герба села Газ-Сале, является своеобразным памятником преемственности истории села Газ-Сале, отражает его природно-климатическую особенность и является одним из символов добычи углеводородного сырья.

Голубое пламя символизирует природный газ, добываемый на территории.

Красный круг символизирует солнце.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, добра, независимости, светлых помыслов и намерений, цвет белых снегов.

Голубой цвет (лазурь) — символ величия, красоты, цвет неба и воды (рек и озёр).

Красный цвет — символ жизни и единства.

Источники 
 Официальные символы села Газ-Сале

Флаги с изображением пламени